Гран-при Великобритании  года чемпионата мира среди гонщиков прошёл 19 июля на трассе «Сильверстоун». Гонка проходила по правилам Формулы-2 согласно регламенту сезона.

Гонка 

|}

 Поул: Нино Фарина — 1:50,0
 Быстрый круг: Альберто Аскари — 1:52,0

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Великобритании